{{Ficha de noble
|nombre = Carlos de Habsburgo-Lorena
|título = Jefe de la Casa de Habsburgo-Lorena
|predecesor = Otón, archiduque de Austria
|imagen = Karl Habsburg-Lothringen (2022).jpg
|tamaño de imagen = 260px
|epígrafe = El Archiduque Carlos de Austria (2022).
|nombre completo = Carlos Tomás Roberto María Francisco Bahnam Jorge
|otros títulos = 
|fecha de nacimiento =  
|lugar de nacimiento = Starnberg, Baviera, Alemania Occidental
|reinado = Desde el 1 de enero de 2007
|lugar de defunción = 
|lugar de entierro = 
|consorte = 
|descendencia = Véase matrimonio y descendencia
|casa real = Habsburgo-Lorena
|padre = Otón de Habsburgo-Lorena
|madre = Regina de Sajonia-Meiningen
|escudo = Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria (1815).svg
}} 

Carlos de Austria o Carlos de Habsburgo-Lorena (Karl von Habsburg-Lothringen''), legalmente Carlos Habsburgo-Lorena (Starnberg, 11 de enero de 1961), es un empresario y político austríaco, pretendiente al trono del desaparecido Imperio Austrohúngaro y jefe de la casa de Habsburgo-Lorena y de la rama austríaca de la Orden del Toisón de Oro desde 2007, año en que sucedió a su padre, el archiduque Otón, tras la renuncia de este. Los títulos que reclama son los de archiduque y príncipe imperial de Austria y príncipe real de Hungría y de Bohemia.

En Austria, ninguno de los miembros de la Casa de Habsburgo —y de la nobleza en general— tiene títulos oficiales, ya que fueron anulados y su uso está prohibido por ley. En algunos países, sin embargo, como Bélgica, Luxemburgo y Liechtenstein, que son monarquías reinantes, sus títulos son usados como cortesía por los lazos familiares de las familias soberanas de esos países con los miembros de la casa de Habsburgo-Lorena. Para los realistas es Carlos II, emperador de Austria, IV de Bohemia, V de Hungría y V de Croacia, aunque el uso de este nombre el público está penalizado.

Biografía 
Carlos de Habsburgo es hijo de Otón, archiduque de Austria (1912-2011) y de la princesa Regina de Sajonia-Meiningen (1925-2010). Su abuelo paterno fue el último emperador de Austria y rey de Hungría y de Bohemia, Carlos I/IV. 

Dedicado a la política, es el presidente y fundador de la organización Paneuropa-Austria desde 1987. El 13 de octubre de 1996 fue elegido diputado del Parlamento Europeo por el Partido Popular Austríaco. Desde el 19 de enero de 2002, ha sido el Director General de la UNPO (Organización de Naciones y Pueblos no representados). Ha tenido también breves incursiones en la televisión pública austríaca ORF, concretamente en el programa '¿Quién-es-quién?'. 

El 1 de enero de 2007, su padre renunció a sus derechos dinásticos en su favor, convirtiéndose en jefe de la Casa Imperial de Austria y Real de Hungría y de Bohemia.

Preside el Comité Internacional de Escudos Azules, equivalente cultural de la Cruz Roja para la preservación de monumentos y patrimonio cultural.

Matrimonio y descendencia 
El archiduque Carlos reside en Salzburgo, desde 1981. El 31 de enero de 1993, contrajo matrimonio con la baronesa Francesca Thyssen-Bornemisza, hija del barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza y de su segunda esposa, Fiona Campbell-Walter, en la Basílica del Nacimiento de la Virgen María. El matrimonio tiene tres hijos y un nieto: 

 Archiduquesa Leonor de Austria (Salzburgo, Austria, 28 de febrero de 1994). Casada con Jerónimo d'Ambrosio el 20 de julio en Mónaco. Padres de un hijo:
 Otón D'Ambrosio (nacido el 20 de octubre de 2021).
 Fernando Zvonimir María Baltasar Keith Miguel Otón Antal Bahnam Leonardo, príncipe heredero de Austria (Salzburgo, Austria, 21 de junio de 1997). 
 Archiduquesa Gloria de Austria (Salzburgo, Austria, 15 de octubre de 1999). 

Desde el 2003 hasta 2017, Carlos y Francesca se encontraban separados de forma amistosa, y a partir de ese año ratificaron su divorcio.

Carrera política 
Desde 1986, Carlos de Habsburgo-Lorena es el presidente de la rama austríaca de la Unión Paneuropea. En octubre de 1996, fue elegido diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular austriaco.

El 19 de enero de 2002, fue nombrado Director General de la UNPO y desde el 7 de diciembre de 2008, es el Presidente del Comité Internacional de Blue Shield (Escudo Azul)

Distinciones honoríficas 
  Gran maestre de la Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca).
  Gran maestre de la Orden de San Esteban de Hungría (Imperio Austrohúngaro).
  Gran maestre de la Imperial Orden de Leopoldo (Imperio Austrohúngaro).
  Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Reino de las Dos Sicilias).

Ancestros

Enlaces externos 
 Web oficial de Carlos de Habsburgo-Lorena

Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro (Rama austríaca)
Habsburgo
Pretendientes al trono
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Grandes maestres de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Soberanos de la Orden de la Cruz Estrellada